Penafiel pode ser:

 Penafiel - cidade portuguesa do distrito do Porto.
 Penafiel - freguesia portuguesa sede do concelho anterior.
 Diocese de Penafiel - uma antiga diocese portuguesa criada em 1770 e extinta poucos anos mais tarde.
 Futebol Clube Penafiel - clube desportivo de Penafiel.

 Peñafiel, na província de Valladolid

Desambiguação
Desambiguações de topônimos